Lalanne (Gers)
Lalanne (Hautes-Pyrénées)
ook:
Lalanne-Arqué,  Gers
Lalanne-Trie,  Hautes-Pyrénées